Cognomen (dérivé d'Aurelius) puis prénom latin, Aurelianus (Aurélien en français) a notamment été porté par :
Lucius Marius Maximus Perpetuus Aurelianus (v. 160 - v. 230), sénateur et biographe romain de la fin du  et du début du  ;
Lucius Domitius Aurelianus (215-275), empereur romain du  ;
Aurelianus de Limoges, évêque gallo-romain et saint chrétien du  ; 
Aurelianus, consul et préfet du prétoire de l'Empire romain d'Orient, actif entre la fin du  et le début du  ;
Caelius Aurelianus, médecin romain du  originaire de Sicca ;
Ambrosius Aurelianus, chef britto-romain semi-légendaire du  ;
Aurelianus, conseiller et légat gallo-romain de Clovis, actif entre la fin du  et le début du  ;
Paulinus Aurelianus (490-594), évêque du , saint breton d'origine galloise ;
Aurelianus d'Arles (523-551), archevêque d'Arles et saint du  ;
Aurelianus d'Uzès, évêque du milieu du  ;
Aurelianus Reomensis, moine de l'abbaye Saint-Jean-de-Réome et théoricien de la musique, actif au milieu du  ;
Aurelianus de Lyon (8..-895), archevêque de Lyon et saint de la fin du .

L'aurelianus est une monnaie romaine, émise entre 274 et 294 par l'empereur éponyme pour remplacer les antoniniens dévalués.

Aurelianus est également le nom d'un genre d'insectes hétéroptères (punaises) de la famille des Coreidae.

Homonymie de prénom
Prénom masculin